Dultz ist der Familienname folgender Personen:
 Bashir Ahmad Dultz (* 1935), deutscher muslimischer Religionsfunktionär und spiritueller Leiter einer Sufi-Gemeinschaft
 Hinrich Dultz (1735–1825), deutscher Reeder und Kaufmann
 Karl August Dultz (1794–1868), Reeder und Industrieller, Gründer der Union Gießerei Königsberg

Siehe auch:
 Dulz